Wheeler ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name entstammt dem englischsprachigen Raum und ist ein Berufsname eines Räder- oder Wagenbauers. Im deutschen hat es die Entsprechung etwa des Wagners.

Namensträger

A 
 Adam Wheeler (* 1981), US-amerikanischer Ringer
 Alwyne Wheeler (1929–2005), britischer Fischkundler

 Anna Doyle Wheeler (ca. 1780–ca. 1848), britische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Anna Pell Wheeler (1883–1966), US-amerikanische Mathematikerin
 Arthur Leslie Wheeler (1871–1932), US-amerikanischer Klassischer Philologe

B 
 Benjamin Ide Wheeler (1854–1927), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Bert Wheeler (1895–1968), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Blake Wheeler (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Blanche Emily Wheeler (1870–1936), US-amerikanische Archäologin
 Bobby Wheeler (* 1961), US-amerikanischer Basketballspieler
 Burton K. Wheeler (1882–1975), US-amerikanischer Politiker

C 
 Caron Wheeler (* 1963), britische Soulsängerin und Songwriterin

 Cheryl Wheeler (* 1951), US-amerikanische Folksängerin und Songwriterin
 Christos Wheeler (* 1997), zyprischer Fußballspieler
 Clinton Wheeler (1959–2019), US-amerikanischer Basketballspieler

D 
 Dan Wheeler (* 1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dana Wheeler-Nicholson (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Daniel Wheeler (* 1987), US-amerikanischer Wrestler, siehe Cash Wheeler
 David Wheeler (1927–2004), britischer Computerpionier
 David Wheeler (* 1963), britischer Schauspieler, siehe David Thewlis
 Doc Wheeler (1910–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker

E 
 Earle Wheeler (1908–1975), US-amerikanischer Armeegeneral
 Eliza Wheeler (um 1839–nach 1857), britisch-indische Generalstochter
 Ella Wheeler Wilcox (1850–1919), US-amerikanische Schriftstellerin
 Eric Wheeler (* um 1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ezra Wheeler (1820–1871), US-amerikanischer Politiker

F 
 Flex Wheeler (Kenneth Wheeler; * 1965), US-amerikanischer Bodybuilder
 Frank W. Wheeler (1853–1921), US-amerikanischer Politiker

G 
 G. C. W. Wheeler (1872–1943), britischer Anthropologe
 Geoffrey Wheeler († 2013), britischer Radio- und Fernsehmoderator
 George Montague Wheeler (1842–1905), US-amerikanischer Offizier und Entdecker
 Gracyn Wheeler Kelleher (1914–1980), US-amerikanische Tennisspielerin
 Grattan H. Wheeler (1783–1852), US-amerikanischer Politiker

H 
 Hamilton K. Wheeler (1848–1918), US-amerikanischer Politiker
 Harold Alden Wheeler (1903–1996), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Harrison H. Wheeler (1839–1896), US-amerikanischer Politiker
 Harvey Wheeler (1918–2004), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Henry Wheeler (1867–1914), US-amerikanischer Chemiker
 Homer W. Wheeler (1848–1930), US-amerikanischer Offizier

I 
 Ian Wheeler (1931–2011), britischer Saxophonist und Klarinettist

J 

 Jay Wheeler (* 1994), puerto-ricanischer Sänger, Songwriter, Tänzer und Plattenproduzent

 Johnny Wheeler (1928–2019), englischer Fußballspieler
 Joshua L. Wheeler (1975–2015), US-amerikanischer Soldat
 Joseph Wheeler (1836–1906), US-amerikanischer General
 Joseph Wheeler (Musikwissenschaftler) (1927–1977), englischer Musikforscher
 Joy Elfreda Wheeler (* 1954), jamaikanische Diplomatin

K 

 Kenny Wheeler (1930–2014), kanadischer Jazz-Trompeter und Komponist
 Kylie Wheeler (* 1980), australische Leichtathletin

L 
 Laura Wheeler Waring (1887–1948), afro-amerikanische Künstlerin und Pädagogin
 Leonard H. Wheeler (1811–1872), US-amerikanischer Erfinder und presbyterianischer Priester
 Loren E. Wheeler (1862–1932), US-amerikanischer Politiker
 Lucille Wheeler (* 1935), kanadische Skirennläuferin
 Lyle R. Wheeler (1905–1990), US-amerikanischer Designer und Art Director

M 
 Mae Wheeler (1934–2011), US-amerikanische Sängerin und Konzertveranstalterin
 Maggie Wheeler (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin

 Marcy Wheeler, US-amerikanische Journalistin und Bloggerin
 Margaret Wheeler, Baroness Wheeler (* 1949), britische Politikerin und Gewerkschaftsfunktionärin
 Mary F. Wheeler (* 1938), US-amerikanische Mathematikerin

 Mortimer Wheeler (1890–1976), britischer Archäologe

N 
 Nedra Wheeler, US-amerikanische Jazzmusikerin
 Neil Wheeler (1917–2009), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Nelson Platt Wheeler (1841–1920), US-amerikanischer Politiker

O 
 Onie Wheeler (1921–1984), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger

P 

 Philip Wheeler (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler

Q 

 Quentin Wheeler (* 1955), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Quentin D. Wheeler (* 1954), US-amerikanischer Insektenkundler

R 
 Raymond Albert Wheeler (1885–1974), US-amerikanischer Heeresoffizier
 René Wheeler (1912–2000), französischer Dialog- und Drehbuchautor und Regisseur
 Roger Wheeler (* 1941), britischer General

S 
 Sara Wheeler (* 1961), britische Schriftstellerin und Reise-Journalistin
 Schuyler S. Wheeler (1860–1923), US-amerikanischer Ingenieur

 Stanton Wheeler (1930–2007), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Stephanie Wheeler (* 1981), US-amerikanische Rollstuhlbasketballspielerin

T 

 Tessa Wheeler (1893–1936), britische Archäologin
 Thomas Benton Wheeler (1840–1913), US-amerikanischer Politiker

 Tracey Wheeler (* 1967), australische Fußballspielerin

W 
 Ward C. Wheeler, US-amerikanischer Zoologe und Genetiker
 Wayne Bidwell Wheeler (1869–1927), US-amerikanischer Prohibitionist

Siehe auch 
 Wheeler (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname